Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Ури́цк в Красносельском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 18 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования Урицк представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Урицк в красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба, утверждённого 18 марта 2009 года, гласило: «В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) главой, отделённой серебряным стропилом, завершённым вверху пятью зубцами — золотая берёза с такими же листьями и серёжками».

Геральдическое описание герба, утверждённого 20 мая 2009 года, гласит: «В червлёном (красном) поле — золотая берёза с такими же листьями и серёжками, сопровождаемая вверху серебряным стенозубчатым стропилом, поле над которым заполнено лазурью (синим, голубым)».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ Урицк, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В сентябре 1941 года в районе Урицка шли ожесточённые бои. Здесь проходил рубеж обороны Ленинграда символически отображённый на флаге белым стропилом с зубцами. В память о боях сооружён мемориал Кировский вал в составе мемориального комплекса «Зелёный пояс Славы», включающий аллею Славы из 900 берёз, символически отображённой на флаге золотой берёзой на красном фоне.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Синий цвет (лазурь) — слава, честь, верность, искренность, безупречность. Наличие на территории округа нескольких прудов. Протекают Ивановка, Дудергофка (Лиговка) и Дудергофский канал — естественные границы муниципального образования.

Красный цвет — сила, могущество, благородство, право, мужество храбрость, неустрашимость. Символ бесстрашия и мужества защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Цвет пролитой крови героев- защитников Ленинграда.

Примечания